

Persone 
Enzo Siviero (1945)) – ingegnere, architetto e docente italiano
Francesco Siviero (1964) – calciatore e dirigente sportivo italiano
Gianni Siviero (1938) – cantautore italiano
Gustavo Siviero (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo difensore
Jorge Siviero (1952) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
Massimo Siviero (1942) – giornalista e scrittore italiano di noir e gialli
Rodolfo Siviero (1911-1983) – agente segreto, storico dell'arte e intellettuale italiano 
Tiziano Siviero (1957) – copilota di rally italiano

Altro
Casa museo Rodolfo Siviero – museo di Firenze